Огни большого города:
 «Огни большого города» — фильм Чарльза Чаплина 1931 года.
 «Огни большого города» — российский сериал 2009 года.
 «Огни большого города» — ледовый спектакль.
 «Огни большого города» — песня Мити Фомина.